L'édition 2018 du tournoi de tennis de Majorque se déroule du 18 au  à Calvià sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Tatjana Maria remporte l'épreuve en simple, Andreja Klepač et María José Martínez celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Belge Kirsten Flipkens, de la Roumaine Monica Niculescu, de la Polonaise Agnieszka Radwańska et de la Chinoise Zhang Shuai. Elles sont respectivement remplacées par Stefanie Vögele, Magda Linette, Kateryna Kozlova et Markéta Vondroušová.

Lauréates

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Majorque
Sport en Espagne en 2018
Tennis en juin 2018